Krotón, Crotone olasz város ógörög neve
 kroton (Croton) növénynemzetség
 kroton, krotoncserje, hashajtó kroton (Croton tiglium) növényfaj
 kroton, csodacserje (Codiaeum) növénynemzetség 
 kroton, tarka kroton, tarka csodacserje (Codiaeum variegatum) növényfaj
 Kroton, kitalált szereplő, egy kiberember (cyberman) a Doctor Who Magazine képregény-újságban
 Kroton, kitalált szereplő, egy félig ember, félig android az Androméda című televíziós sorozatban
 Kroton, lengyel páncélozott szállító harcjármű
 Kroton, az oktatással foglalkozó brazil Kroton Educacional cég rövid neve

Hasonló
 The Krotons (A krotonok), a Doctor Who televíziós sorozat egyik részének címe